Dominique Barthélemy ist der Name folgender Personen:

* Dominique Barthélemy (Theologe) (1921–2002), französischer Theologe
 Dominique Barthélemy (Historiker) (* 1953), französischer Historiker